de heer van het graafschap Vlaanderen, zie lijst van graven van Vlaanderen
 een dynastieke titel in België, zie Graaf van Vlaanderen (België)
 het metrostation Graaf van Vlaanderen in Brussel